Адриатическая лига 2002/2003 — 2-ое по счёту первенство, в котором принимали участие 12 команд из Боснии и Герцеговины, Израиля, Словении, Хорватии, Югославии. Чемпионом лиги в 1 раз стал клуб Задар.

Участники

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Результаты игр 

 Матч между Црвена Звезда и Маккаби Т-А не был сыгран из-за введенного чрезвычайного положения в Югославии из-за убийства Зорана Джинджича в 12 марте 2003 года. Израильский клуб не смог из-за этого прилететь в Белград.

Финал четырёх

Награды 
 MVP регулярного сезона  Кеньан Викс (Златорог)
 MVP Финала  Марко Попович (Задар)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Адриатическая лига на сайте www.eurobasket.com
 

Лига ABA
2002 год в баскетболе
2003 год в баскетболе